Le Courrier, quotidien suisse de langue française édité à Genève. 
 Le Courrier, quotidien sénégalais.
 Le Courrier, quotidien belge.
 Le Courrier, quotidien français du .

Voir aussi 
 Le Courrier des Pays-Bas, quotidien belge du début du 
 Le Courrier Belge, quotidien belge du début du 
 Le Courrier du Canada, quotidien canadien du  et du .
 Le Courrier Sud, hebdomadaire canadien de Bécancour.
 Le Courrier du Sud, hebdomadaire canadien de Longueuil.
 Le Courrier de Saint-Hyacinthe, hebdomadaire canadien de Saint-Hyacinthe.
 Le Courrier de la Nouvelle-Écosse, seul journal de langue française de la Nouvelle-Écosse.